Målselv est une kommune de Norvège. Elle est située dans le comté de Troms.

Localités 
 Alappmoen () ;
 Andselv () ;
 Andslimoen () ;
 Aursfjordbotn () ;
 Bardufoss () ;
 Eidet () ;
 Fossmoen () ;
 Heggelia () ;
 Holt () ;
 Karlstad () ;
 Keianes () ;
 Kirkesjorda () ;
 Målsnes () ;
 Moen () ;
 Olsborg () ;
 Øverbygd () ;
 Rossvoll () ;
 Rundhaug () ;
 Skjold ().

Commune dans le comté de Troms